

Patronyme 

 François Curillon (1875 - 1922), artiste français.
 Pierre Curillon (1866 - 1954), sculpteur français.